Суперкубок Естонії з футболу 2014 — 19-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 лютого 2014 року між чемпіоном Естонії Левадією та володарем кубка Естонії Флорою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt

2014
Естонія
Спортивні змагання в Таллінні